Škaljari este un oraș din comuna Kotor, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 4002 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 4211 de locuitori).

Demografie 
În orașul Škaljari locuiesc 3101 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 37,2 de ani (35,3 la bărbați și 38,9 la femei). În localitate sunt 1275 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,14.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Kotor
Orașe din Muntenegru